Рис Уи́льямс:
 Рис Вильямс, Альберт (1883—1962) — американский публицист и журналист.
 Уильямс, Давид Рис (род. 1954) —  канадский астронавт.
 Уильямс, Рис Дэвид (1900—1963) — валлийский футболист.
 Уильямс, Рис (1897—1969) — валлийский актёр.
 Уильямс, Рис (род. 1984) — валлийский легкоатлет.
 Уильямс, Рис (1930—1993) — валлийский регбист.
 Уильямс, Рис (род. 1980) — валлийский регбист.
 Уильямс, Рис (род. 1985) — австралийский регбист.
 Уильямс, Рис (род. 1988) — валлийский регбист.
 Уильямс, Рис (род. 1989) — валлийский регбист.
 Уильямс, Рис — американский социолог.
 Уильямс, Рис (род. 1988) — австралийский футболист. 
 Сэр Рис Рис-Уильямс (1856—1955) — британский политик.
 Уильямс, Рис (род. 1983) — канадский актёр.
 Рис Уильмс — персонаж британского сериала Торчвуд.